Il doppio del Proximus Diamond Games 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo e hanno vinto in finale 6-1,6-3 contro  Květa Peschke e Ai Sugiyama.

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Květa Peschke /  Ai Sugiyama (finali)

   Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (semifinali)
  Elena Lichovceva /  Tetjana Perebyjnis (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Proximus Diamond Games 2008